Joaquin "Titong" Roces (1919), een politicus en journalist;
 Joaquin "Chino" Roces (1913-1988), een zakenman en krantenuitgever.